Los Pirata é um trio paulistano de rock.

A banda foi formada no ano 2000 por João Erbetta, Sergio Villaça e Marcelo Effori, cujos nomes verdadeiros são Paco Garcia, Jesus Sanchez e Loco Sosa, respectivamente. Em março de 2012, Paco Garcia anuncia o fim da banda. Jesus e Loco não se manifestam publicamente sobre o assunto. Retomam as atividades a partir de 2016.

O nome do conjunto é uma referência à esquete Os Pirata, do programa Os Trapalhões.

O grupo usa o portunhol em muitas de suas letras. Com o clipe da música "Nada", foram indicados em 2001 para o prêmio de melhor democlipe do VMB da MTV..

Discografia 
 En Una Onda Neo-Punque (2003)
 La Re-Vuelta (2006)
 Les Show (2010)

Referências

Ligações externas 
 Los Pirata - Site oficial
 Los Pirata - Myspace - Perfil da banda no Myspace
 Los Pirata - Twitter - Perfil da banda no Twitter
 Los Pirata - Facebook - Perfil da banda no Facebook

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de rock do Brasil
Bandas formadas em 2000